Перева́лов (Перевалова) — русская фамилия и топоним.

Перевалов 
 Перевалов, Александр Николаевич (род. 2004) — российский хоккеист.
 
 
 Перевалов, Денис Юрьевич (в монашестве Арсений; род. 1979) — архиерей РПЦ, епископа Юрьевский, викарий Новгородской епархии.
 Перевалов, Михаил Николаевич (1930—1995) — советский футболист, тренер.
 Перевалов, Николай Григорьевич (1931—1991) — советский и партийный работник регионального уровня.
 Перевалов, Юрий Николаевич (род. 1938) — советский и российский промышленный деятель.

Перева́лова 
 Перевалова, Светлана Викторовна (род. 1974) — тренер по спортивной аэробике.

Топоним 
 Перевалова — деревня, Махнёвское муниципальное образование, Свердловская область, Россия.

См. также 
 
 Переваловка